La Supercoupe de Gibraltar de football ou Pepe Reyes Cup est une compétition de football disputée entre les deux vainqueurs du Championnat de Gibraltar et de la Coupe de Gibraltar, ou le deuxième du championnat si le vainqueur de la coupe est également champion de Gibraltar.

Le match se joue au Victoria Stadium.

Histoire

Palmarès

Matchs

Bilan par club

Annexes

Voir aussi 
 Championnat de Gibraltar de football
 Rock Cup

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Résultats sur rsssf.com

Gibraltar
Compétition de football à Gibraltar